El término jipijapa puede referirse, en esta enciclopedia:

a Jipijapa, un cantón de Ecuador al sur de la provincia de Manabí;
a Jipijapa, una parroquia urbana de la ciudad de Quito, Ecuador;
a un jipijapa, un tipo de sombrero que se tenía por originario de Jipijapa.